Берковићи могу бити:

 Општина Берковићи, оптина у Републици Српској, БиХ
 Берковићи, насељено мјесто и сједиште истоимене општине, Република Српска, БиХ
 Берковићи (Рогатица), насељено мјесто у општини Рогатица, Република Српска, БиХ